Сиудад де лос Нињос има више значења:

 Сиудад де лос Нињос (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Сиудад де лос Нињос, Интернадо (Тореон), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Сиудад де лос Нињос (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Сиудад де лос Нињос, Росас Рохас (Тизајука), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Сиудад де лос Нињос (Мазатлан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Сиудад де лос Нињос (Наволато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику